Denis Blundell – avvocato, diplomatico e politico neozelandese
 Hannah Blundell – calciatrice inglese
 Mark Blundell – ex pilota di Formula 1 britannico